Sean B. Carroll – amerykański biolog
 Sean M. Carroll – amerykański kosmolog teoretyk